HDF har flere betydninger:
 Hubble Deep Field – grundigt udforsket område i universet
 Flughafen Heringsdorf – tysk lufthavn med IATA-kode HDF
 High Density Fibreboard – en type træfiberplade